Ёжуга:
 Ёжуга (приток Кулоя) — река в Архангельской области, приток Кулоя.
 Ёжуга (приток Пинеги) — река в Архангельской области, приток Пинеги.

См. также 
 Ежуга
 Зырянская Ёжуга
 Северная Ёжуга